Das Sydney Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 18. bis zum 20. August 2016 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) in The Star in Sydney veranstaltet. Es war das fünfte Event der World Series of Darts 2016.

Titelverteidiger Phil Taylor konnte seinen Vorjahressieg durch ein 11:9 legs-Sieg im Finale gegen Michael van Gerwen bestätigen. Er gewann damit alle bisherigen vier Austragungen der World Series in Sydney.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 6 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit, 2 Wildcard-Spielern und 8 zusätzlichen lokalen Qualifikanten zusammen. Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 18. August statt. Spielmodus war ein best of 11 legs. Bis zum Finale am 20. August steigerte sich der Modus auf ein best of 21 legs.

Preisgeld 
Das Preisgeld für das Sydney Darts Masters wurde nicht offiziell bekannt gegeben.

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Sydney Darts Masters 2016 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:
 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 3. Januar 2016; nach der PDC World Darts Championship 2016 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer
 zusätzlich 8 weitere lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Phil Taylor
  Peter Wright
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Raymond van Barneveld
  Dave Chisnall

Lokale Qualifikanten
  Simon Whitlock
  Kyle Anderson
  David Platt
  Corey Cadby
  Rob Szabo
  Rhys Mathewson
  Cody Harris
  Harley Kemp

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Trivia 

 Das Sydney Darts Masters war das erste Dartturnier, das über den Sport-Streamingdienst DAZN live in Deutschland angeboten wurde.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 

Sydney Darts Masters
World Series of Darts 2016